Кандахар може да се отнася за някое от следните понятия

Афганистан 
 Кандахар – голям град в Афганистан
 Кандахар – околия в Афганистан с център гр. Кандахар
 Кандахар – провинция в Афганистан с център гр. Кандахар
 „Кандахар“ – иранско-френски филм (2001) за провинция Кандахар
 „Кандахар“ – руски филм (2010) за отвлечен (1995) руски самолет в гр. Кандахар
 „Кандахар“ – индийски филм (2010) за отвлечен (1999) индийски самолет в гр. Кандахар

Други 
 Кандахар – ски писта в Германия, провинция Бавария
 Кандахар – ски писта във Франция, регион Оверн-Рона-Алпи
 „Кандахар“ – британски военен кораб (разрушител) от 1939 – 1941 г.